Князь Алексей Васильевич Голицын (1665—1740) — комнатный стольник, спальник, наместник и боярин во времена правления Фёдора Алексеевича, Софьи Алексеевны, Ивана V и Петра I, Екатерины I, Петра II и императрицы Анны Иоановны.

Из княжеского рода Голицыных. Старший сын князя и боярина Василия Васильевича Голицына.

Биография 
В 1676 году показан комнатным стольником малолетнего царевича Петра I Алексеевича. В 1677 году комнатный стольник царя Фёдора Алексеевича. В январе 1682 года подписал Соборное уложение об отмене местничества. В апреле этого же года указано ему быть спальником царя Петра I Алексеевича. В 1686 году, вновь, комнатный стольник Петра I. В октябре 1688 года пожалован в бояре, в ноябре второй судья в Посольском приказе. В январе 1689 года приказано писаться Велико-Пермским наместником, занимал должности второго судьи: в Великороссийском и Пушкарском приказах. При царях Иване V и Петре I показан шестидесятым бояриным.

Умер в 1740 году.

Семья 
Женат на Марфе Исаевне Квашниной.

Дети:

 Князь Голицын Михаил Алексеевич (1689—1775) — майор.
 Князь Голицын Василий Алексеевич (1694—1732) — капитан флота, женат на княжне Анне Михайловне Лобановой-Ростовской (1702-1764).

Примечания

Литература 
 Голицын Алексей Васильевич // М. Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение… — : Унив. тип., 1810. — Ч. 1. — С. 96—97.
 Голицын Алексей Васильевич // Князь П. В. Долгоруков. Российская родословная книга. — : Тип. К. Вингебера, 1854. — Ч. I. — С. 287.

Алексей Васильевич